Killeen (Texas)
Killen (Alabama)

Desambiguações de topônimos